Dzieje grzechu –  powieść Stefana Żeromskiego
 Dzieje grzechu – ekranizacja z 1911
 Dzieje grzechu – włoska ekranizacja z 1918
 Dzieje grzechu – ekranizacja z 1933
 Dzieje grzechu – ekranizacja z 1975